Heterogynis är ett släkte av fjärilar. Heterogynis ingår i familjen Heterogynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Heterogynis